Mezőtúr beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Mezőtúr
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Mezőtúr
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Mezőtúr